Merla ima više značenja:
 Merla, Alessandria
 Merla, Lecco